Carlo Lancini (1944) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Claudio Lancini, in arte Claudio Lancinhouse (1963) – disc jockey italiano
 Danilo Oscar Lancini (1965) – politico italiano
 Edoardo Lancini (1994) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesca Lancini (1983) – modella, giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice e docente italiana
 Sergio Lancini (1966) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore